Мадлен де Скюдери (, 15 ноября 1607, Гавр — 2 июня 1701, Париж) — французская писательница, представительница прециозной литературы.

Биография 
Мадлен де Скюдери осиротела в шестилетнем возрасте; получила хорошее образование стараниями дяди. В 1630 году переехала в Париж к своему брату Жоржу де Скюдери; посещала салон госпожи Рамбуйе, где её именовали «Сафо». После заката салона Рамбуйе, в 1652 году открыла свой собственный; его посещали Ларошфуко, мадам де Лафайет, мадам де Севинье. Во времена Фронды была сторонницей принца Конде.

Мадлен де Скюдери не отличалась красотой; замуж она не вышла по убеждению, отдавая предпочтение платоническому чувству (залог свободы от брачных уз). В этом смысле её можно считать предшественницей феминизма. «Сафо» снискала европейскую славу; в 1695 году Людовик XIV повелел выбить медаль с её изображением.

Карьеру писательницы начала в 1641 году. Все свои галантно-героические романы печатала под именем брата (часть этих романов была написана в соавторстве с ним).

Творчество 
 Первый роман — «Ибрагим, или Великий паша» (Ibrahhim ou i’Illustre Bassa), 1641.
 Особый успех имели романы (каждый — в десяти томах) «Артамен, или Великий Кир» (Artamene ou le Grand Cyrus,1649-1653) и «Клелия, римская история» (Clelie, histoire Romaine, 1654-60).
 «Альмахида, или королева-рабыня» (Almahide ou l’esclave-reine), 1660-63.
 «Матильда д’Агилар» (Mathilde d’Aguilar),1667.
 Трактаты «Беседы на различные темы» (Les conversations sur divers sujets, 1680) и «Новые беседы на различные темы» (Conversations nouvelles sur divers sujets, 1684), а также написанные по заказу госпожи де Ментенон «Нравственные беседы» (Conversations morales, 1686) и «Новые нравственные беседы» (Nouvelles conversations morales, 1688).

«Артамен, или Великий Кир» 
Роман с ключом «Артамен, или Великий Кир» считается самым пространным произведением в истории французской литературы — оригинальное издание включало 13095 страниц. Сногсшибательный объём романа в сочетании с относительно высокой скоростью публикации томов заставил критиков предположить, что книга рождалась «бригадным» методом, однако никаких конкретных подтверждений этой гипотезы не имеется. Для «Артамена», как и для других романов Скюдери, характерно свободное обращение с историческим материалом — в данном случае речь идёт о судьбе царя Мидии Кира II Великого (VI в. до н. э.): сохранена часть изложенных у Ксенофонта («Киропедия») и Геродота сведений, но изменены мотивировки военной доблести героя (у Скюдери им движет любовь к Мандане). Кроме того, в круг персонажей введены реальные лица, жившие в другое время: Солон, Фалес, Сафо. «Артамен» был призван стать своего рода энциклопедией античности для светского общества, будь то сведения о древнеегипетских нравах, о пифагорейской философии или о баснописце Эзопе.

Литературовед В. Кузен предложил в своё время развёрнутый «ключ» к «Великому Киру»; по его данным, образ Кира является аллюзией на принца Конде, Мандана — на герцогиню де Лонгвиль, Аристей — на Жана Шаплена, Парфения — на мадам де Сабле, Калликрат — на Вуатюра и т. д.

«Клелия» 

В основе сюжета «Клелии» — изложенная у Тита Ливия история отважной римлянки Клелии, отданной царю этрусков Порсенне в качестве заложницы и бежавшей в Рим, переправившись верхом на коне через Тибр. Мадлен де Скюдери далеко отходит от правдоподобного изображения Древнего Рима и создаёт портрет прециозного общества. Античные нравы в романе приближены к тем, что господствовали во времена Скюдери; отсюда и упрёк со стороны Никола Буало:

Примеру «Клелии» нам следовать негоже: 
Париж и древний Рим между собой не схожи.
В центре внимания Скюдери — любовные переживания героев (в Клелию влюблены сын Порсенны Аронций и римлянин Гораций Коклес), а также нравственные проблемы. Роман, во многом развивающий уроки Оноре д’Юрфе, включает в себя ряд вставных новелл (всего их 15) и в целом отвечает эстетике барокко. Особый интерес читателей вызвала приложенная к первому тому романа «Карта страны нежности» (фр., La Carte du Tendre), где рафинированный анализ любовного чувства облекается в форму аллегорической топографии. «Карта Страны Нежности» выглядит как связующее звено между Романом о Розе и разработанной в культуре рококо феноменологией любви (Мариво).

Светская беседа определяет собой развитие действия едва ли не с самого начала «Клелии». Это относится как к основному повествованию, так и ко вставным новеллам. В седьмом томе «Клелии» происходит окончательная переориентация повествовательной модели с эпопеи на светскую хронику.

В искусстве

В литературе 
Старушка Скюдери — главная героиня прото-детективного рассказа Э. Т. А. Гофмана «Мадемуазель Скюдери», в котором она пытается защитить невинного юношу от жестокого парижского полицмейстера Ла-Рени.

В театре 
«» из романа «» послужила отправной точкой для балета Анжелена Прельжокажа «Парк» (Парижская опера, ).

Примечания

Издания на русском языке 
  Мадлен де Скюдери, сс. 491-502

Литература 
 Mongredien G. Madeleine de Scudery et son salon. — P.: 1946.
 Niderst A. Madeleine de Scudery, Paul Pelisson et leur monde. — P.: 1976.
 Godenne R. Les Romans de Mademoiselle de Scudery. — Geneve: 1983.
 Aronson N. Madeleine de Scudery ou le Voyage au pays de Tendre. — P.: 1986.
 С. С. Мокульский. Формирование классицизма // История французской литературы. Том 1. М.-Л. — 1946. — С. 375—377.

Ссылки 

 Сайт, полностью посвящённый роману «Артамен, или Великий Кир»
 Подборка текстов вокруг Карты Страны Нежности
 М. О. Гончар. Концепция романа у М. де Скюдери
 Новелла Э.-Т.-А. Гофмана «Мадемуазель де Скюдери»

Писатели XVII века
Французские писательницы XVII века
Французские писательницы
Писатели барокко
Авторы исторических романов
Деятели феминизма Франции
Родившиеся в Гавре
Умершие в Париже
Писательницы Франции
Писатели Франции
Писатели по алфавиту

Хозяйки литературных и великосветских салонов Франции